José María García, periodista esportiu espanyol.
 José María García Lavilla (n.1942), futbolista asturià de les dècades de 1960 i 1970.
 José Maria García Lafuente (José Mari) (n. 1971), futbolista riojà.
 José María García Morcillo (n.1975), futbolista català.
 José María García Lahiguera (1903-1989), arquebisbe espanyol.
 José María García de Paredes (1924-1990), arquitecte andalús.
 José María García de Andoin Pérez (1933-2017), futbolista i entrenador basc.